Donjon steht für:
 Donjon, ein runder Wohnturm einer mittelalterlichen Burg
 Donjon (Aron), Fluss in Frankreich, Département Nièvre, Nebenfluss des Aron
 Donjon (Comic), eine französische Comicserie
 Le Donjon, Gemeinde im Département Allier in Frankreich
 ein Friedhofsteil in Susa (Persien)

Siehe auch:
 Dungeon